Csehország
 Zbraslav, városrész Prágában
 Zbraslav, település a Brno-vidéki járásban
 Zbraslav, Dolní Dvořiště településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Zbraslav, Štědrá településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Zbraslav, Petrovice u Sušice településrésze a Klatovyi járásban